

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17
 Za Lasem – część miasta Brzesko
 Za Lasem – część miasta Jaworzno
 Za Lasem – część wsi Branica w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec
 Za Lasem – część wsi Malinowszczyzna w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Za Lasem – część wsi Skrzeszowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Za Lasem – część wsi Gaj w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Za Lasem – część wsi Libertów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Za Lasem – część wsi Przytkowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Za Lasem – część wsi Olszamy w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna
 Za Lasem – część wsi Ruda Talubska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Za Lasem – część wsi Przeryty Bór w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Za Lasem – część wsi Harklowa w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn
 Za Lasem – część wsi Potok w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Za Lasem – część wsi Jamy w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Za Lasem – część wsi Bestwina w woj. śląskim, w pow. bielski, w gminie Bestwina
 Za Lasem – część wsi Wiślica w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Za Lasem – osada wsi Września w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław